Hubbard kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Edward Hubbard
 Frederic Tracy Hubbard

Robotskapade auktorsförkortningar